Фон може да се отнася за:

(;  – „дъно, основа, главен елемент, основа“) може да се отнася за:
 Фон – основен цвят или тон, върху който се разполага изображение или текст; част от изображението, образуващо заден план;
 Фон в психологията – част от перцептивното поле, служеща за заден план на определена фигура;
 Фон в хералдиката (поле) – основен цвят, пространство, върху което са нанесени рисунки или хералдически изображения.

От гръцкото φωνή – „звук, глас“:
 Фон в акустиката – единица за нивото на силата на чуване;
 Фон във фонологията – конкретна проява на фонемата, отрязък от звуковата реч, притежаващ определени акустични свойства;
 -фон- – част от сложносъставни думи, отнасящи се до звуците или речта. Например, диктофон, ксилофон, афония и др.

От африканските езици:
 Фон – етническа група в Бенин и югозападна Нигерия;
 Фон – езикът, на който говори етническата група фон;
 Фон – традиционна титла на владетелите на Камерун.

 фон ( – буквално „от“) – приставка при немски благороднически фамилии, указваща благороден произход. Например, Ото фон Бисмарк, Петер фон Трамин и др.